Miejscowości w USA:
 Melvin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Ford
 Melvin – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Osceola
 Melvin – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Melvin – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie McCulloch
Gminy w USA:
 Melvin (ang. Melvin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson